Симпатија може да се односи на:

 Симпатија, осећање
 Симпатија (музички албум), албум Драгане Мирковић
 Симпатија (албум), албум Плавог оркестра